Esta é uma lista de municípios do Estado de São Paulo por população no Censo de 1890 incluindo os distritos, com a divisão territorial administrativa, os topônimos e a ortografia da época.

Ligações externas 
 Mapa da divisão territorial paulista em 1889
 Mapa da divisão territorial paulista em 1897
 Comparação da população do estado de São Paulo nos censos de 1872, 1886 e 1890

Populacao
1890